Die China Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 11. Oktober 2009 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Tokio die Rakuten Japan Open Championships statt, die genau wie die China Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Roddick, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde ausschied. Das diesjährige Finale bestritten Novak Đoković und Marin Čilić, welches Đoković in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:64 für sich entscheiden konnte. In der laufenden Saison war dies bereits der dritte Titel sowie sein 14. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren Stephen Huss und Ross Hutchins die Titelverteidiger, sie verteidigten ihren Titel in diesem Jahr jedoch nicht. Im Finale gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan gegen Mark Knowles und Andy Roddick in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.100.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.337.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 2. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Peking